|-
| (28501) 2000 CO79||||8 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28502) 2000 CV79||||8 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 28503 Angelazhang||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28504 Rebeccafaye||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28505 Sagarrambhia||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28506) 2000 CR83||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28507) 2000 CD87||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28508 Kishore||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28509 Feddersen||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28510) 2000 CC95||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28511 Marggraff||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28512 Tanyuan||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28513 Ґуо (Guo)||||5 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (28514) 2000 DQ2||||26 лютого 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (28515) 2000 DK3||||27 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| 28516 Мебіус (Mobius)||||27 лютого 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (28517) 2000 DD7||||29 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28518) 2000 DE7||||29 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (28519) 2000 DP15||||26 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28520) 2000 DH16||||29 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 28521 Mattmcintyre||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28522) 2000 DP34||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28523) 2000 DH50||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28524 Ebright||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28525 Andrewabboud||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28526) 2000 DV65||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28527 Kathleenrose||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28528) 2000 DC70||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28529) 2000 DQ70||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28530 Shiyimeng||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28531 Nikbogdanov||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28532) 2000 DE78||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28533 Iansohl||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28534 Taylorwilson||||28 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28535 Sungjanet||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28536 Hunaiwen||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28537 Kirapowell||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28538 Ruisong||||29 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28539) 2000 EO3||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28540) 2000 EC4||||4 березня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (28541) 2000 ED6||||2 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 28542 Cespedes-Nano||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28543 Solis-Gozar||||3 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28544) 2000 EM19||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28545) 2000 ED20||||7 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28546) 2000 EE20||||7 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28547) 2000 EB21||||3 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28548) 2000 EY25||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28549) 2000 EZ25||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (28550) 2000 EC26||||8 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 28551 Paulomi||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28552) 2000 EY38||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28553 Bhupatiraju||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28554 Adambowman||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28555 Jenniferchan||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28556 Kevinchen||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28557 Lillianchin||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28558 Kathcordwell||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28559 Anniedai||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28560) 2000 EO48||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28561) 2000 EP48||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28562) 2000 ET48||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28563 Dantzler||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28564 Gunderman||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28565) 2000 EO58||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28566) 2000 EV59||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28567) 2000 EA61||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28568 Jacobjohnson||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28569 Kallenbach||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28570 Peterkraft||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28571 Hannahlarson||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28572 Salebreton||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28573) 2000 EG81||||5 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28574) 2000 EV88||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28575 McQuaid||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28576) 2000 EP96||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28577) 2000 EW96||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28578) 2000 EE97||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28579) 2000 EQ97||||10 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28580) 2000 EJ104||||14 березня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (28581) 2000 ER105||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28582) 2000 EB106||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 28583 Mehrotra||||8 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28584) 2000 ER110||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28585) 2000 EY110||||8 березня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (28586) 2000 EB113||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28587 Mundkur||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28588) 2000 EL114||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28589) 2000 EL126||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28590) 2000 EX126||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28591) 2000 EC130||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 28592 O'Leary||||11 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28593) 2000 EZ133||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28594) 2000 EF134||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (28595) 2000 EP136||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28596) 2000 EK137||||7 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28597) 2000 ER137||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 28598 Apadmanabha||||9 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (28599) 2000 EQ138||||11 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (28600) 2000 EO141||||2 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

28500